Гранвил има више значења:
 Гранвил (Француска)
 Округ Гранвил (Северна Каролина)
 Гранвил (Пенсилванија)
 Гранвил (Ајова)
 Гранвил (Њујорк)
 Гранвил (Западна Вирџинија)
 Гранвил (Илиноис)
 Гранвил (Охајо)
 Гранвил (Северна Дакота)